Michael Christopher Kostka, dit Mike Kostka (né le  à Ajax, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière junior 
Il commence sa carrière en 2001 avec les Axemen d'Ajax dans la Ligue de hockey junior de l'Ontario.

Carrière professionnel 
Il remporte la Coupe Calder en 2012 avec les Admirals de Norfolk.

Le 19 juillet 2013, Kostka signe en tant qu'agent libre un contrat d'un an avec les champions en titre de la Coupe Stanley, les Blackhawks de Chicago.

Au cours de la saison 2016-2017, alors qu'il en était à sa deuxième saison avec les Senators de Binghamton, Kostka est échangé à la date limite des échanges par les Sénateurs avec Curtis Lazar aux Flames de Calgary en échange de Jyrki Jokipakka et d'un choix conditionnel de deuxième tour en 2017. 

Agent libre prendant la saison morte, Kostka choisi de signer son premier contrat professionnel à l'étranger en acceptant un essai professionnel avec le Skellefteå AIK de la SHL, le 1er septembre 2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Pickering Raiders d'Ajax Midget AAA || ETAHL ||39 ||5 ||13 ||18 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Pickering Raiders d'Ajax Midget AAA || ETAHL ||23 ||6 ||11 ||17 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002|| Axemen d'Ajax || LHJPO ||19 ||1 ||4 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Axemen d'Ajax || LHJPO ||39 ||4 ||11 ||15 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Tigers d'Aurora || LHJPO ||42 ||9 ||27 ||36 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Minutemen d'UMass || HE ||32 ||1 ||5 ||6 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Minutemen d'UMass || HE ||36 ||2 ||6 ||8 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Minutemen d'UMass || HE ||39 ||3 ||15 ||18 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Minutemen d'UMass || HE ||36 ||9 ||12 ||21 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Americans de Rochester || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Pirates de Portland || LAH ||80 ||4 ||26 ||30 ||33 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2009-2010 || Pirates de Portland || LAH ||76 ||2 ||25 ||27 ||37 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
|2010-2011 || Americans de Rochester || LAH || 80|| 16|| 39|| 55|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Rampage de San Antonio || LAH || 18|| 2|| 4|| 6|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Admirals de Norfolk || LAH || 52|| 7|| 25|| 32|| 43|| 17|| 4|| 6|| 10|| 6
|-
|2012-2013 || Marlies de Toronto ||LAH || 34|| 6|| 28|| 34|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 35|| 0|| 8||8 || 27|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Blackhawks de Chicago || LNH || 9|| 2|| 1|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || IceHogs de Rockford ||LAH || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 ||Lightning de Tampa Bay || LNH || 19 || 2 || 6 || 8 || 0 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2014-2015 || Rangers de New York || LNH ||7 ||0 ||1 ||1 ||0 || -|| -|| -|| -|| -  
|-
|2014-2015 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||63 ||5 || 25|| 30|| 35 || 15 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
| 2015-2016 || Senators de Binghamton || LAH || 50 || 5 || 24 || 29 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 15 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Senators de Binghamton || LAH || 46 || 1 || 11 || 12 || 32 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Heat de Stockton || LAH || 15 || 2 || 10 || 12 || 4 || 5 || 1 || 2 || 3 || 6 
|-
|2017-2018 || Skellefteå AIK || SHL ||50 ||4 ||13 ||17 ||38 ||16 ||1 ||3 ||4 ||6

| 85 || 4 || 17 || 21 || 39 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0

Notes et références 

Naissance en novembre 1985
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Minutemen de l'UMass
Étudiant de l'université du Massachusetts à Amherst
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des IceHogs de Rockford
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Heat de Stockton
Joueur du Skellefteå AIK